Engstrom ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Garvin Engstrom (1907–1990), US-amerikanischer Romanist
 Howard Engstrom (1902–1962), US-amerikanischer Hochschullehrer und Unternehmer
 Molly Engstrom (* 1983), US-amerikanische Eishockeyspielerin